Semjon Andrejevitj Der-Argutjintsev, ryska: Семён Андреевич Дер-Аргучинцев, född 15 september 2000 i Moskva, är en rysk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL) och spelar för Toronto Marlies i American Hockey League (AHL).

Han har tidigare spelat för Torpedo Nizjnij Novgorod i Kontinental Hockey League (KHL); Newfoundland Growlers i ECHL samt Peterborough Petes i Ontario Hockey League (OHL).

Der-Argutjintsev draftades av Toronto Maple Leafs i tredje rundan 2018 års draft som 76:e totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Semyon Der-Arguchintsev NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Semyon Der-Arguchintsev hockey stats and profile at hockeydb.com

Män
Födda 2000
Levande personer
Idrottare från Moskva
Ryska ishockeyspelare
Ryska idrottare under 2000-talet
Spelare i Peterborough Petes
Spelare valda i NHL Entry Draft 2018
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft
Spelare i Newfoundland Growlers
Spelare i Torpedo Nizjnij Novgorod
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Toronto Maple Leafs